En la Argentina existen dos departamentos llamados Río Chico, en las provincias de Santa Cruz y de Tucumán:

 Departamento Río Chico (Santa Cruz);
 Departamento Río Chico (Tucumán);